MP Motorsport ist ein niederländisches Motorsportteam, welches aktuell in der FIA-Formel-2-Meisterschaft und der FIA-Formel-3-Meisterschaft an den Start geht. Das Team nahm früher unter den Namen Manor MP Motorsport an der Auto GP und am Formel Renault Eurocup teil.

Geschichte 
MP Motorsport wurde 1985 gegründet. Sie nahmen damals an der Benelux-Formel-Ford-Serie teil.

2003 stiegen sie in den Formel Renault Eurocup und die Formel Renault 2.0 Benelux ein. 2008 gewann Paul Meijer das Debütrennen des Teams im Eurocup.

Drei Jahre danach stieg MP Motorsport in die Auto GP, den Formel Renault Eurocup und in den Formel Renault 2.0 Northern European Cup ein.

Zwei weitere Jahre später stieg MP Motorsport in die GP2-Serie ein. Sie ersetzten die Scuderia Coloni. In ihrem ersten Jahr erreichten sie zwei Podien durch Dani Clos und Adrian Quaife-Hobbs. 2014 gewannen sie mit Marco Sørensen ihr erstes Rennen. In den folgenden Jahre waren erfolglos.

2016 stieg das Team in die Nordeuropäische und die Spanische Formel-4-Meisterschaft ein. 2018 gewannen sie mit Amaury Cordeel die Spanische Formel 4.

2017: In der FIA-Formel-2-Meisterschaft ging MP Motorsport mit Jordan King und Sérgio Sette Câmara an den Start. Im Eurocup startete man mit Verschoor, Opmeer und Neil Verhagen. Tristan Carpentier, Lukas Dunner und Bent Viscaal gingen neben späteren Meister Christian Lundgaard in der SMP Formel 4 an den Start. Dieselben vier Fahrer traten auch in der Spanische Formel-4-Meisterschaft an.

2018: Ralph Boschung und Roberto Merhi fuhren in der Formel 2 während in ihrer ersten GP3-Saison Dorian Boccolacci und Niko Kari an den Start gingen. In den Formel-4-Serien starteten Isac Blomqvist, Patrick Schott und Amaury Cordeel, wobei letzterer die Spanische Meisterschaft gewann.

Zwischen 2020 und 2022 gewann MP Motorsport zehn Rennen in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. 2022 stellte das Team den Fahrermeister mit Felipe Drugovich.

Ergebnisse in aktuellen Serien

FIA-Formel-2-Meisterschaft

FIA Formel 3 Meisterschaft

Formula Regionale European Championship

Spanische Formel 4 Meisterschaft

VAE Formel 4

Ergebnisse in ehemaligen Serien

GP2

GP3

SMP F4

F3 Asia Meisterschaft

Toyota Racing Series

Formel Renault Eurocup 2.0

Timeline

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportteam
Niederlande